Radwan steht für:

 Radwan (Wappengemeinschaft), ein polnisches Wappen
 Radwan (Syrien) († um 1113), seldschukischer Herrscher Syriens

Radwan ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Radwan (* 1964), deutscher Politiker (CSU)
 Arkadiusz Radwan (* 1976), polnischer Rechtswissenschaftler
 Edmund P. Radwan (1911–1959), US-amerikanischer Politiker
 Lucja Radwan (* 1951), österreichische Künstlerin
 Najim Al-Radwan (* 1972), saudi-arabischer Gewichtheber
 Waleed Taher Radwan (* 1954), saudi-arabischer Diplomat

Siehe auch:
 Ridwan